Luke peut désigner :

Toponymes 

 Luke, village situé dans la municipalité de Čajniče et dans la République serbe de Bosnie ;
 Luke, village situé dans la municipalité de Hadžići, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Luke, village situé sur le territoire de la Ville d'Istočno Sarajevo, dans la municipalité de Pale et dans la République serbe de Bosnie ;
 Luke, village situé dans la municipalité de Vareš, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

 , localité située dans la municipalité de Cetingrad, comitat de Karlovac ;

 Luke, ville des États-Unis située dans le Maryland ;
 Luke Air Force Base (Arizona).

 Luke, localité située dans la municipalité d'Ivanjica, district de Moravica.

Fiction 
 Lucky Luke, cow-boy de bande dessinée ;
 Luke la main froide, film de 1967 avec Paul Newman, par Stuart Rosenberg ;
 Luke Skywalker, un des principaux personnages de la trilogie original de Star Wars ;
 Luke Ward, personnage de la série Newport Beach ;
 Luke Danes, personnage important de la série Gilmore Girls ;
 Luke, jeune apprenti d'Hershell Layton dans la série de jeux vidéo Professeur Layton ;
 Luke Castellan, principal antagoniste de la série de romans fantasy Percy Jackson ;
 Luke Duke, personnage de la série Shérif, fais-moi peur.

Musique 
 Luke, groupe de rock français ;
 Luke Hemmings, chanteur et musicien dans les 5 Seconds of Summer.

Prénom

Patronyme 

 Derek Luke (né en 1974), acteur américain ;
 Theresa Luke (née en 1967), rameuse d'aviron canadienne.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre
Prénom masculin
Prénom américain
Prénom anglais